Улица Кри́кю () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Крикю — улица в Риге.
 Улица Крикю — улица в Юрмале.